Слеттемарк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Слеттемарк, Уилок (род. 1965) — гренландская биатлонистка и лыжница, многократная участница чемпионатов мира.
 Слеттемарк, Укалек Астри (род. 2001) — гренландская биатлонистка.
 Слеттемарк, Эйстейн (род. 1967) — гренландский биатлонист и лыжник, участник зимних олимпийских игр 2010, президент Федерации биатлона Гренландии.